Нойда:
 Нойда — река в России, протекает в Мурманской области.
 Нойда () — город в Индии.
 Нойда — древнелопарский колдун, шаман; Н. пользовались большой славой и за пределами Лапландии, у русских, шведов и норвежцев. Средневековые писатели приписывали Н. власть над ветрами, над болезнями и даже над смертью.